Президентские выборы 2015 года в Италии проходили ежедневно с 29 по 31 января 2015 года в зале заседаний Палаты депутатов Италии во дворце Монтечиторио.

Подготовка 
14 января 2015 года президент Джорджо Наполитано официально объявил о своей отставке. 15 января 2015 года председатель Палаты депутатов Лаура Больдрини назначила на 29 января 2015 года первое заседание коллегии выборщиков (согласно Конституции, выборы следовало начать не позднее 15 дней после ухода президента).

Организация 
 Количество выборщиков: 1009 (630 членов Палаты депутатов, 321 сенатор, 58 делегатов от регионов)
 Большинство, необходимое в первых трёх турах голосования: 673 голоса
 Большинство, необходимое в последующих турах голосования: 505 голосов.

Первый тур 
Голосование началось 29 января 2015 года в 15.17 по местному времени. Присутствовали 975 выборщиков, все проголосовали.

Второй тур 
Голосование началось 30 января 2015 года в 9.30 по местному времени, участвовали 954 выборщика.

Третий тур 
Голосование началось 30 января 2015 года в 15.00, участвовали 969 выборщиков.

Четвёртый тур 
Голосование началось 31 января 2015 года в 9.36 по местному времени, присутствовали 996 выборщиков, участвовали в голосовании 995. Большинством в 665 голосов президентом Итальянской Республики избран Серджо Маттарелла.

Примечания 

События 31 января
Президентские выборы в Италии
Италия
2015 год в Италии
Январь 2015 года